Almström är ett efternamn. Bland personer med namnet finns

 Hans Almström, friidrottare
 Harald Almström, porslinsfabrikör
 Olof Almström, grosshandlare
 Robert Almström, porslinsfabrikör och politiker
 Rolf Almström, författare
 Sven Almström, kirurg

Svenska efternamn